«Luis (De) Vargas» - conjunto del nombre propio Luis y el apellido (De) Vargas - puede referirse a:

Personajes 
 Luis Vargas (1961-), cantante de bachata dominicano.
 Luis Vargas (1983-), deportista puertorriqueño de la especialidad de gimnasia artística.
 Luis Vargas Archila (1987-), futbolista venezolano.
 Luis Vargas Peña (1907-1994), futbolista paraguayo.
 Luis Vargas Rosas (1897-1977), pintor chileno.
 Luis Vargas Tejada (1802-1829), escritor, político y dramaturgo colombiano.
 Luis Vargas Torres (1855-1887), revolucionario ecuatoriano. (:w:en).

 José Luis Vargas Álvarez (1959-), torero español - conocido como "Pepe Luis Vargas". (:w:fr).

Variante - Luis de Vargas
 Luis de Vargas (1505?-1567), pintor español.
 Luis de Vargas y Soto (1891-1949), autor teatral español.